Karvosensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karvosensaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Karvosensaari (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar